FC Spartak Yerevan foi uma equipe armênia de futebol com sede em Yerevan. Disputava a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Ստեղծվում է՝, que possui capacidade para 2.800 espectadores.

História 

O FC Spartak Yerevan foi fundado em 2000.

Ligações externas 

Spartak Yerevan
Clubes de futebol extintos em 2003